Wólka Smolana est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Wólka Smolana, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Wólka Smolana, village de la voïvodie de Mazovie